Ravni je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Raša, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 60 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji